Воксхолл ():
 Воксхолл — район Южного Лондона.
  — избирательный округ в Южном Лондоне.
 Vauxhall, или Vauxhall Motors, — автомобильная фирма в Великобритании.

См. также 
 «Воксхолл Моторс» — футбольный клуб в Великобритании.